Telecición Nacional de Chile (mest känt som TVN) är Chiles publik TV-kanal. Kanalen började sända 21 maj, 1969.

TVN sänds från huvudstaden Santiago de Chile, men kanalen är också möjlig att ses utomlands, via satellit. (Detta till förmån för de "Europeiska chilenarna" exempelvis).

Externa länkar
 Officiell webbplats

Television i Chile
Spanskspråkiga TV-kanaler
TV-kanaler och TV-stationer startade 1969